El tetrametilhexano puede referirse a cualquiera de los siguientes compuestos químicos:

 2,2,3,3-tetrametilhexano
 2,2,3,4-tetrametilhexano
 2,2,3,5-tetrametilhexano
 2,2,4,4-tetrametilhexano
 2,2,4,5-tetrametilhexano
 2,2,5,5-tetrametilhexano
 2,3,3,4-tetrametilhexano
 2,3,3,5-tetrametilhexano
 2,3,4,4-tetrametilhexano
 2,3,4,5-tetrametilhexano
 3,3,4,4-tetrametilhexano

Se trata en todos los casos de alcanos ramificados de fórmula molecular C10H22.